Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Qatar Total Open 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 8. bis 9. Februar 2014 stattfand. Acht Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Doha